Madame P... e le sue ragazze (A House Is Not a Home) – film del 1964 diretto da Russell Rouse
 A House Is Not a Home – brano musicale composto da Burt Bacharach e Hal David del 1964
 A House Is Not a Home – film del 2015 diretto da Christopher Ray